Лукман:
 Лукман (XI век до н. э.) — древний мудрец, почитаемый в исламе как праведник.
 Лукман — 31-я сура Корана, по имени мудреца Лукмана.

Фамилия 
 Лукман, Адемола (род. 1997) — английский футболист нигерийского происхождения.
 Лукман, Рилвану (1938—2014) — нигерийский государственный деятель, министр иностранных дел Нигерии (1989—1990).
 Лукман, Томас (1927—2016) — австрийский социолог.